

Буланіха — село, Зональний район, Алтайський край
 Буланіха — селище, Зональний район, Алтайський край